Okręty US Navy o nazwie USS "Worden", pochodzącej od Johna Lorimera Wordena:

 Pierwszy "Worden" (TB-16) był niszczycielem typu Truxtun przyjętym do służby w 1903 i wycofanym ze służby w 1919.

 Drugi 'Worden" (DD-288) był niszczycielem typu Clemson przyjęty do służby w 1920 i wycofanym ze służby w 1930.

 Trzeci "Worden" (DD-352) był niszczycielem typu Farragut przyjęty do służby w 1935 i zniszczonym na skałach w 1943

 Czwarty "Worden" (DLG-18/CG-18) był krążownikiem typu Leahy przyjętym do służby w 1963 i wycofanym ze służby w 1993.

Worden